Архивы Белоруссии

Органы и учреждения 
Органы и учреждения Государственной архивной службы

 Республиканский орган Государственной архивной службы
 Научно-исследовательские учреждения
 Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (БелНИИДАД) 
 Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации (БелНИЦЭД)
 Специальные лаборатории
 Республиканская техническая лаборатория микрофильмирования страхового фонда документации
 Центральная лаборатория микрофотокопирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь
 Республиканские архивы
 Национальный архив Республики Беларусь
 Национальный исторический архив Беларуси
 Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно
 Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов
 Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства
 Белорусский государственный архив научно-технической документации
 Минск и области страны
 Минск
 Брестская область
 Витебская область
 Гомельская область
 Гродненская область
 Минская область
 Могилевская область
 Периодическое издание Государственной архивной службы

Нормативная база 

Нормативная база архивного дела и делопроизводства в Республике Беларусь

Архивное дело

История 
1863 год — начал действовать Витебский центральный архив древних актов (первый централизованный государственный архив на территории современной Республики Беларусь.

Цель создания — хранение актовых книг судебных учреждений бывшей Речи Посполитой за период с XVI до конца XVIII века по территории, находившейся в границах Витебской, Могилевской и Смоленской губерний Российской империи.

Конец XIX века — в Витебском архиве — более 1800 актовых книг, в Виленском — более 23 000 книг (из них значительная часть относилась к территории Белоруссии).

1 января 1903 года — ликвидиция Витебского архива, передача в Виленский архив всех документов.

См. также 
 Архивы России
 Межевой архив
 Память мира — Европа и Северная Америка
 Белорусский архив древних грамот
 Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов
 Источники по истории белорусской православной церкви в архивах Ватикана

Примечания

Литература 
 Архивные справочники

Ссылки 
 85 лет Государственной архивной службе Республики Беларусь 
 «Всемирное фото», совместный проект портала TUT.BY и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (г. Дзержинск) 
 Архивы в Минске 

Архивы Белоруссии